«Shut Up» puede referirse a:

Música 
 "Shut Up" (1981), canción de Madness;
 "Shut Up" (2003), canción de Nick Lachey;
 "Shut Up" (2003), canción de The Black Eyed Peas; o
 "Shut Up!" (2005), canción de Simple Plan.